Bastine oder Bastiné ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Joseph Bastiné (1783–1844), deutscher Porträt- und Historien-Maler
 Reiner Bastine (* 1939), deutscher Psychologe
 Wilhelm Bastiné (1885–?), deutscher Schriftsteller und Gymnasiallehrer